Конхобар Уа Конхобайр (ум. 1144) — король Дублина (1126—1127) и Миде (1143—1144), старший сын и наследник (танистри) верховного короля Ирландии и короля Коннахта Тойрделбаха мак Руайдри Уа Конхобайра (1088—1156).

Биография 
Конхобар был старшим сыном Тойрдлбаха Уа Конхобайра (1088—1156), короля Коннахта (1106—1156) и верховного короля Ирландии (1119—1156), который от разных жен имел более двадцати сыновей.

В 1126 году Тойрделбах Уа Конхобайр во главе армии захватил Дублин, где посадил на королевский престол своего старшего сына и наследника Конхобара.

В 1143 году Тойрделбах Уа Конхобайр, арестовав короля Миде Мурхада мак Домнайлла Уа Маэла Сехлайнна (1130—1143), передал престол этого королевства своему сыну Конхобару. Но в следующем 1144 году Конхобар был убит местным феодалом. Тойрделбах Уа Конхобайр разделил королевство Миде на две части. Западное Миде получил Доннхад мак Муйрхертах Уа Маэл Сехлайнн, а Восточное Миде было разделено между Тигернананом Мор O’Руайрком, королём Брейфне (1124—1172), и Диармайтом Мак Мурхадой, королём Лейнстера. В том же 1144 году королевство Миде прислало Тойрделбаху Уа Конхобайру 400 коров в качестве выкупа за убийство его сына Конхобара.

После смерти Конхобара (1144) наследником престола Коннахта стал его младший брат Руайдри Уа Конхобайр (ок. 1116—1198).

У Конхобара был единственный сын Брайн Майнех, который погиб в 1159 году во время войны Коннахта против Айлеха.

Источники 
 Leabhar na nGenealach, Dubhaltach Mac Fhirbhisigh (edited by Nollaig Ó Muraíle), De Burca, Dublin, 2004—2005
 Irish Kings and High Kings, Francis John Byrne, 3rd revised edition, Dublin: Four Courts Press, 2001. ISBN 978-1-85182-196-9
 A very puzzling Irish Missal, John A. Claffey, Journal of the Galway Archaeological and Historical Society, Volume 55, 2003, pp. 1–12.
 Emmet O’Byrne. «Ua Conchobair, Tairrdelbach», in Seán Duffy (ed.). Medieval Ireland: An Encyclopedia. Routledge. 2005. pp. 471–4
 Freya Verstraten. «Ua Conchobair», in Seán Duffy (ed.). Medieval Ireland: An Encyclopedia. Routledge. 2005. pp. 464–6

Короли Миде
Короли Дублина